

Cinema 
Substitute – film di Vikash Dhorasoo del 2006

Musica 
Substitute – singolo degli Who del 1966
Substitute – singolo dei Righteous Brothers del 1975
Substitute – singolo dei Clout del 1978, cover del brano dei Righteous Brothers

Pagine correlate 
The Substitute